Даниэль Чиофани (; ) — итальянский футболист, нападающий клуба «Кремонезе». Брат — Маттео Чиофани, является защитником «Пескары».

Биография 
Чиофани родился в Авеццано. Выступал за молодёжную команду «Пескары». Дебют в профессиональном футболе состоялся в сезоне 2003/04 в игре Серии В. Летом 2006 года перешёл на правах аренды в клуб «Челано». В январе 2008 года его контракт был выкуплен клубом «Джела» из Серии С2.

С 2008 года по 2011 год выступал за римский «Атлетико» (до 2010 года клуб назывался — «Сиско»). Летом 2011 года за 600 тысяч евро его контракт выкупила «Парма». В течение двух сезонов выступал на правах аренды за «Губбио» и «Перуджу».

Летом 2013 года стал перешёл в стан «Фрозиноне». Свой первый гол в Серии А он забил 28 октября 2015 года в матче против «Карпи» (2:1).

Достижения 
 Победитель Серии B: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 tuttocalciatori.net
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Джела»
Игроки ФК «Атлетико» Рим
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Кремонезе»